Бемпур — иранский топоним. Может означать:

 Бемпур — город.
  — река.